Charmoille kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Charmoille, Haute-Saône, 
 Charmoille, Doubs,

Schweiz 

 Charmoille, Schweiz, ort i Jura,